Воскрешение дочери Иаира (; ; ):

  (; ; ) — библейский новозаветный эпизод; воскрешение Иисусом 12-летней единственной дочери правителя синагоги Иаира.

Произведения искусства

 «Воскрешение дочери Иаира» (1871) — картина Ильи Репина (СПб., Государственный Русский музей).

См. также 
 Иаир